Влади́мир Ко́робов: 
 Коробов, Владимир Исаакович (1936—1980) — советский врач-рентгенолог, учёный, доктор медицинских наук, профессор.